Ла-Рио́ха () — провинция в западной части Аргентины, на западе граничит с Чили.

География и климат 

Провинция расположена на западе страны в предгорьях Анд. На западе рельеф горный, восточная часть расположена в пампе. Климат характеризуется короткой зимой и очень жарким летом.

История 
В доколумбовскую эпоху территория провинция была заселена коренным населением — индейцами. Первыми европейцами, появившимися на территории провинция были испанцы, во главе с Хуаном Рамиресем де Веласко, которые в 1591 году объявил эти земли входящими в состав испанской колонии Перу.

Административное деление 
Провинция поделена на 18 департаментов:

Экономика 
Население в основном занимается сельским хозяйством, главным образом животноводством и виноградарством. Промышленность связана с переработкой сельскохозяйственной продукции.

См. также 
 Айкунья
 Лома-Бланка

Ссылки 
 Официальная страница 
 

Провинции Аргентины